Rathaus Pirmasens steht für:

 Altes Rathaus (Pirmasens)
 Neues Rathaus (Pirmasens)